Sampaio může být:

příjmení
 César Sampaio (* 1968), brazilský fotbalista
 Gonçalo Sampaio (1865–1937), portugalský botanik
 Jorge Sampaio (1939–2021), portugalský politik
 Rogério Sampaio (* 1967), brazilský judista
 Sara Sampaio (* 1991), portugalská modelka

další významy
 Sampaio Corrêa FC, brazilský fotbalový klub
 Sampaio (Rio de Janeiro), sídlo v Brazílii 
 Sampaio (Tocantins), sídlo v Brazílii

Portugalská příjmení